

Géographie 
 Nardò, une ville italienne d'environ 30 000 habitants, située dans la province de Lecce, dans la région des Pouilles, dans l'Italie méridionale, où est localisé le Circuit de Nardò, et siège du diocèse de Nardò-Gallipoli avec la cathédrale de Nardò.

Astronomie 
 Nardo, un cratère de Mars, nommé d’après la ville italienne.

Patronyme 
 Giovanni Domenico Nardo (ou Giandomenico Nardo, 1802-1877), un médecin et un naturaliste italien, dont l’abréviation botanique standard est Nardo, 
 Mariotto di Nardo (actif entre 1394 et 1424), un peintre italien de la fin du  et du début du , 
 Pierrette Nardo (1955-2012), auteur ethnobotaniste, spécialisée en utilisations de plantes sauvages ou cultivées.

Prénom 
 Nardo di Cione (??-1366), un peintre et un architecte florentin du .
 Nardo di Cione, sculpteur et père de Mariotto di Nardo actif entre 1394 et 1424.

Surnom 
 Nardo est le surnom de Leonardo Colella (né en 1930 à São Paulo au Brésil), un joueur de football brésilien d'origine italienne, qui jouait au poste d'attaquant.

Personnage de fiction 
 Dans La finta giardiniera K.196 (La Fausse Jardinière), opéra de Wolfgang Amadeus Mozart créé en 1775, Nardo est le nom sous lequel Roberto se déguise en jardinier.

Automobile 
 Volkswagen Nardo est un autre nom de la Volkswagen W12.

Homonymie de patronyme